Diese Liste der meistabonnierten YouTube-Kanäle zählt die 50 meistabonnierten Kanäle des US-amerikanischen Videoportals YouTube auf. Seit Oktober 2005 besteht die Möglichkeit, YouTube-Kanäle zu abonnieren. T-Series ist mit 232 Millionen Abonnenten (Stand: 31. Dezember 2022) der meistabonnierte YouTube-Kanal.

Liste 
Stand: 31. Dezember 2022

Folgende Kanäle, die von YouTube selbst erstellt wurden, um neue Videos zu finden, werden bei dieser Auflistung nicht berücksichtigt:
 Beliebt auf YouTube (Popular on YouTube)
 Filme & Serien (YouTube Movies)
 Gaming
 Musik (Music)
 Nachrichten (News)
 Sport (Sports)
 YouTube

Quellen 
 
 Die entsprechenden YouTube-Kanal-Seiten, siehe Spalte „Kanal-Link“.

Siehe auch 
 Liste der meistabonnierten deutschen YouTube-Kanäle
 Liste der meistaufgerufenen YouTube-Videos

Einzelnachweise 

YouTube-Kanale, meistabonnierte
YouTube